Финал Кубка Футбольной лиги 1983 года — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Футбольной лиги сезона 1982/83. В нём встретились английские клубы «Ливерпуль» (действующий обладатель кубка) и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» одержал победу в матче со счётом 2:1. На 12-й минуте гол забил Уайтсайд, а за 15 минут до окончания встречи Кеннеди сравнял счёт. Матч перешёл в овертайм, в котором единственный гол забил Уилан, обеспечив победу «Ливерпулю».

В случае победы «Манчестер Юнайтед» в этом матче клуб стал бы первым в истории английского футбола обладателем двух национальных кубков в рамках одного сезона (позднее в том же 1983 году «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии). Победитель, «Ливерпуль», выиграл свой третий подряд Кубок Футбольной лиги.

Матч прошёл на лондонском стадионе «Уэмбли», где за ним наблюдали около 100 тысяч зрителей.

Эта победа «Ливерпуля» стала последней в коллекции трофеев главного тренера Боба Пейсли.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net

1983
Футбол в Европе в 1983 году
Кубок Футбольной лиги 1983
Кубок Футбольной лиги 1983
События 26 марта
Март 1983 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1983 году
1983 год в Лондоне